Gibraltar, een stad en Brits overzees territorium aan de Middellandse Zee
 Gibraltar (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 Gibraltar (Avelgem), een gehucht in de Belgische gemeente Avelgem
 Gibraltar (Henegouwen), een grensgehucht op de grens van het Franse Leers en het Belgische Néchin

Zie ook 
Straat van Gibraltar